de Havilland war bzw. ist der Name

 des britischen Adligen und Politikers Peter De Havilland (1747–1821)
 des britischen Juristen Walter Augustus de Havilland (1872–1968)
 des britischen Flugzeugpioniers Geoffrey de Havilland (1882–1965)
 des von ihm gegründeten Unternehmens de Havilland Aircraft Company
 des britischen Testpiloten Geoffrey de Havilland Junior (1910–1946)
 der US-amerikanischen Schauspielerin Olivia de Havilland (1916–2020) und der Geburtsname von deren Schwester Joan Fontaine (1917–2013)
 des britischen Automobilherstellers De Havilland Motor Company